Hochsträß ist ein geographischer Name:

Naturraum und Erhebungen:
 Hochsträß, Hochfläche der Schwäbischen Alb im Alb-Donau-Kreis und bei Ulm, Baden-Württemberg
 Hochsträß (Ostalb) (555,6 m), Ausläufer des Bargauer Horns bei Bargau, Stadt Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hochsträß (bis ca. 400 m), linker Hang des Tals der Aich bei Neuenhaus, Stadt Aichtal, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg

Orte:
 Hochsträß (Bodolz), Dorf der Gemeinde Bodolz im Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Hochsträß oder Hochstetten (Geislingen), Einzelhof im Stadtteil Binsdorf von Geislingen im Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Hochsträß (Ulm), Wohnbezirk der kreisfreien Stadt Ulm, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hochstraße